Евсебия или Евсевия (Eusebia) е име на следните личности:

 Евсевия, (+ 360 г.) римска и взантийска императрица, втората съпруга на император Констанций II
 Ерелиева или Евсевия (Евсебия), (+ 500 г.), майка на Теодорих Велики
 рожденото име на Света Ксения, (Xenia), 5 век
 Света Евсевия (Евсебия), († 680 или 689 г.)

Други 
 Кайсери или Евсебия (Евсебия), древното име на град в Турция